Auburn (Alabama)
 Auburn (Califórnia)
 Auburn (Geórgia)
 Auburn (Illinois)
 Auburn (Indiana)
 Auburn (Iowa)
 Auburn (Kansas)
 Auburn (Kentucky)
 Auburn (Maine)
 Auburn (Massachusetts)
 Auburn (Michigan)
 Auburn (Nebraska)
 Auburn (Nova Iorque)
 Auburn (Pensilvânia)
 Auburn (Virgínia Ocidental)
 Auburn (Washington)
 Auburn (Wyoming)
 Auburn Hills

Desambiguação
Desambiguações de topônimos